Eredivisie (mannenhandbal) 1991/92
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1991/92